Miktila (birm.: မိတ္ထီလာမြို့ ang.: Meiktila) – miasto w Mjanmie, w prowincji Mandalaj, położone nad brzegiem jeziora Miktila. Według danych szacunkowych na rok 2007 liczy 186 128 mieszkańców. Ośrodek przemysłowy. Stolica dystryktu Miktila.

Na terenie miasta znajduje się dowództwo i baza sił lotniczych Mjanmy. Jest ono również siedzibą wyższej uczelni technicznej kształcącej inżynierów lotnictwa.

20 marca 2013 r. w miejscowości wybuchły zamieszki pomiędzy buddystami a muzułmanami w wyniku, których zginęło co najmniej 20 osób. Dwa dni później prezydent kraju Thein Sein wprowadził na w mieście stan wyjątkowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fotoreportaż Myanmar Times z Miktili w rok po zamieszkach

Miasta w prowincji Mandalaj